Бетонкур може да се односи на:

 Бетонкур (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Бетонкур (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бетонкур"